Bureau Nationale Veiligheid (Nederland), een Nederlandse veiligheidsdienst van 1945 tot 1947
 Bureau Nationale Veiligheid (Suriname), een Surinaamse veiligheidsdienst eind 20e eeuw, in 2016 gefuseerd tot Directoraat Nationale Veiligheid